

Arts

Bande dessinée 
 Nitro est un super-vilain dans l'univers des bandes dessinées Marvel.
 Nitro est un autobot de l'univers des Transformers.

Cinéma 
 Nitro est un film québécois de 2007.

Musique 
 Nitro est un groupe de musique glam metal américain.

Chimie 
 Nitro est un groupement -NO en chimie. Par extension, il peut servir d'abréviation pour certains composés courants porteurs de ce groupe, en particulier la nitroglycérine ou le nitrométhane.

Géographie 
 Nitro est une ville américaine de l'État de Virginie-Occidentale.

Presse 
 Nitro est un magazine français.
 Nitro, une chaine de télévision allemande

Sport 
 WCW Monday Nitro était le show de catch principal de la défunte World Championship Wrestling.
 Nitro est un fabricant américain de snowboards.
 Nitro est un fabricant de casques de moto.
 Nitro (né en 1966), catcheur mexicain.

Autres 
 Nitro sont des montagnes russes du parc Six Flags Great Adventure.
 Nitro, un jeu vidéo édité par Psygnosis en 1990.
 Nitro est une chaîne de télévision espagnole appartenant au groupe Atresmedia.